Елховский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Елховский сельсовет — Вадский район, Нижегородская область.
 Елховский сельсовет — Шатковский район, Нижегородская область.
 Елховский сельсовет — Бузулукский район, Оренбургская область.